Paté de Marrano fue un fanzine de historietas español, sucesor del Pota G, fundado en Madrid en 1993 por Ediciones Patéticas, un grupo de dibujantes recién salidos de la facultad de Bellas Artes de Madrid: Javier Herráiz (Raíz), Cocoliso (Philippe de la Fuente), Luis Barro, Albertoyos, Francisco Bueno, María Colino, entre otros, con la colaboración de conocidos historietistas de fanzines contemporáneos como Mauro Entrialgo, Álvarez Rabo o Sobornez. En sucesivos números fueron incorporándose Luis Durán, Olaf, Álvarortega, Javier Olivares, Tamayo y muchos más.

Premios 
En 1994- Mejor Fanzine por "Paté de Marrano" dentro de la Trobada de Fanzines organizado por el ayuntamiento de Tarrasa, Barcelona

En 1995 obtuvo el premio al mejor fanzine en el Salón del Cómic de Barcelona.

Tras once números publicados, el Paté de Marrano dejó de publicarse en 1997, refundándose como un nuevo fanzine, el Cretino.

En 2012 participó en el documental Grapas codirigido por Fran Camarena y Mon Magán, un documental sobre fanzines y edición independiente.

Paté de Marrano Doce, 2017.Varios autores. 24 años después de su primer número, volvió a publicar digitalmente un número doce para contar sus secretos mediante recortes de prensa, viñetas inéditas que no fueron publicadas y más cosas.

Referencias

Enlaces externos
Blog del Paté de Marrano
Blog del Cretino

Revistas de historieta de España